Colonia Adolfo López Mateos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Adolfo López Mateos, Lerma, 
 Colonia Adolfo López Mateos, Xonacatlan, 
 Colonia Adolfo López Mateos, Oaxaca, Tlaxiaco, 
 Colonia Adolfo López Mateos, Temoaya, 
 Colonia Adolfo López Mateos, Michoacán de Ocampo, Zitácuaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar